Мокрине могу бити:

 Мокрине (Херцег Нови), насељено мјесто у општини Херцег Нови, Република Црна Гора
 Мокрине (Хаџићи), насељено мјесто у општини Хаџићи, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ